Солтыханов — чеченская и ингушская фамилия. Известные носители:
 Солтыханов, Адлан Исаевич (1993) — российский каратист;
 Солтыханов, Байсангур (1997) — российский армрестлер.